Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Tom Gorman 4-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (secondo turno)
 Tom Okker (campione)
 Tom Gorman (finale)
 Cliff Drysdale (semifinali)

 Tony Roche (secondo turno)
 Niki Pilic (quarti di finale)
 John Alexander (primo turno)
 Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1974